Павле́нко — украинская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 
 
 Павленко, Артём Евгеньевич (род. 1992) — российский пловец, призёр Паралимпийских игр.

В 
 
 Павленко, Венера (1927—1942) — юный герой-пионер Великой Отечественной войны. 
 Павленко, Вера Ивановна (1912—1991) — советская художница, мастер петриковской росписи.
 Павленко, Вероника Евгеньевна (род. 1966) — советский и российский художник, педагог, куратор, галерист.
 
 
 Павленко, Владислав Александрович (род. 2001) — российский футболист.
 Павленко, Владислав Витальевич (род. 1994) — украинский футболист.
 Павленко, Владлен Вячеславович (1971—2011) — российский артист музыкального театра.

Г

Д 
 Павленко, Дарья Владимировна (род. 1978) — артистка балета, солистка Мариинского театра.
 Павленко, Денис Алексеевич (род. 1994) — российский баскетболист.

Е 
 Павленко, Екатерина Юрьевна (род. 1997) — украинская паралимпийская лыжница.

И 
 Павленко, Иван Сергеевич (1945—2019) — советский, украинский и российский тренер.
 Павленко, Ион Георгиевич (род. 1940) — молдавский советский певец.
 Павленко, Иосиф Дмитриевич (1922—1972) — Герой Советского Союза.

Л 
 Павленко, Леонид Иванович (род. 1934) — народный депутат СССР.
 Павленко, Людмила Владимировна (род. 1981) — украинская спортсменка, призёр параолимпийский игр.

М 
 Павленко, Мелания Григорьевна (1920—1997) — Герой Социалистического Труда.

Н

О 
 Павленко, Оксана Трофимовна (1895/1896—1991) — советская художница.
 Павленко, Ольга Вячеславовна (род. 1964) — российский историк, профессор РГГУ.

П 
 Павленко, Павел Павлович (1902—1993) — советский актёр.
 Павленко, Пётр Андреевич (1899—1951) — советский писатель и сценарист, журналист.
 Павленко, Прасковья Николаевна (1881—1983) — советская художница.

Р 
 Павленко, Раиса Ивановна (род. 1937) — советский и украинский библиотечный деятель.
 Павленко, Ростислав Николаевич (род. 1976) — украинский политолог, депутат Верховной рады VII и VIII созывов.

С

Т 
 Павленко, Тадеуш Андреевич (1934—2004) — советский и украинский кинорежиссёр.

Ф 
 Павленко, Феликс Емельянович (род. 1940) — украинский депутат Верховной рады Украины I созыва.
 Павленко, Фёдор Иванович (1919—?) — советский председатель колхоза имени Горького Красноармейского района Донецкой области.

Э 
 Павленко, Эдуард Иванович (род. 1947) — украинский депутат Верховной рады Украины.

Ю

Составные фамилии

Примечания

См. также